Здано́вич — білоруське та польське прізвище.

Відомі носії 
 Олександр Зданович (1805—1868) — польський історик, мемуарист
 Зданович Гаврило Станіславович (1900—1984) — радянський військовий діяч, Герой Радянського Союзу
 Іван Устинович Зданович (1926) — білоруський вчитель, краєзнавець
 Ігнат Зданович (1841—1864) — білоруський та польський публіцист, один з керівників повстання 1863—1864
 Зданович Йосип Карлович (1898—?) — радянський фольклорист.
 Людвіг Зданович (1913—1897) — католицький єпископ
 Ніна Зданович (1959) — білоруська археолог, історик
 Володимир Зданович(1959) — білоруський вчитель депутат НН НС РБ
 Язеп Зданович (1898 — ?) радянський музикант-фольклорист

Білоруські прізвища